Aviation Militaire ve francouzštině znamená vojenské letectvo. Pojem sloužil zejména k označení následujících ozbrojených sborů:

 Aviation militaire belge mezi lety 1915 až 1920.
 Neformální označení pro jednotky francouzského armádního letectva (Service aéronautique militaire) v době mezi lety 1909 až 1933.